Zhu Ting – calciatore cinese
Zhu Ting – pallavolista cinese